Castellfollit de la Roca, municipi de la Garrotxa
 Castellfollit de Riubregós, municipi de l'Anoia
 Castellfollit del Boix, municipi del Bages
 Castell de Castellfollit, diversos indrets